Everglade ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Everglade (Alabama), im Tallapoosa County
 Everglade (Kalifornien), im Sutter County